Castello Angioino ist der Name von vier Burgen in Italien:
 Castello Angioino (Belmonte Calabro) – Belmonte Calabro
 Castello Angioino (Civitacampomarano) – Civitacampomarano
 Castello Angioino (Gallipoli) – Gallipoli
 Castello Angioino (Mola di Bari) – Mola di Bari